SystemRescueCD — дистрибутив Linux, основанный на Arch Linux (до версии 6.0 на Gentoo). Распространяется в виде загрузочного LiveCD-образа. Предназначен для обслуживания и выполнения административных задач. Содержит инструменты для работы с жёстким диском: разбивка на разделы, диагностика, сохранение и восстановление разделов. Умеет монтировать разделы Windows NTFS для чтения и записи. Содержит также средства для настройки сети, сетевых сервисов, средства поиска руткитов и антивирус. Может быть загружен с компакт-диска, USB-накопителя, или по сети по протоколу PXE.

Обзор возможностей 
 Использование 64-битного ядра (до версии 6.0.0 была поддержка 32-битных систем и выбор ядра при загрузке).
 Возможность указать дополнительные опции ядра при загрузке.
 Кеширование образа при загрузке позволяет продолжать работу с LiveCD после извлечения носителя, таким образом делая возможным запись дисков в том же CD/DVD приводе, который использовался для загрузки.
 Создание пользователем собственных вариантов загрузочного диска.
 Работа с жёстким диском (Gparted, Partimage, sfdisk, FSArchiver, NTFS-3G, TestDisk).
 Поддержка большого количества файловых систем (Ext2/Ext3/Ext4, ReiserFS, Reiser4, Btrfs, XFS, JFS, VFAT, NTFS, ISO 9660).
 Работа с сетью (SSH-, DHCP-, TFTP-, VNC- сервера, Rsync, NFS-, Samba-, FTP- клиенты).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт.
 Страница проекта на сайте SourceForge.net.
 Использование дистрибутива системного назначения SystemRescueCd

Live CD
Свободное ПО для восстановления информации